

Lokalizacje

Niemcy 
 Gräfendorf – dzielnica Herzberg (Elster)
 Gräfendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Goszkówek

Zobacz też 
 Grafendorf